The little drummer girl kan syfta på:

 The little drummer girl – en spänningsroman skriven 1983 av John le Carré, se Den lilla trumslagarflickan
 The little drummer girl – en amerikansk film från 1984, se Den lilla trumslagarflickan (film)
 The little drummer girl (TV-serie) – en brittisk-amerikansk TV-serie från 2018